Гухман — фамилия.

Известные представители:

 Гухман, Александр Адольфович (1897—1991) — советский физик.
 Гухман, Владимир Борисович — российский учёный, доктор философских наук, профессор Тверского государственного технического университета.
 Гухман, Мирра Моисеевна (1904—1989) — советский языковед.

